Открытый чемпионат Паттайи 2014 — профессиональный женский теннисный турнир. Игрался на открытых хардовых кортах.

Турнир-2014 является 23-м по счёту, проводящимся здесь. В этом году он относился к международной категории турниров, проводящихся в рамках WTA Тура.

Соревнования проходили в Паттайе — с 27 января по 2 февраля 2014 года. Турнир входил в азиатскую серию соревнований, проходившую между Australian Open и турниром в Индиан-Уэллсе.

Первым номером посева в одиночном турнире стала Сабина Лисицки (№ 15 в мире на тот момент).

Одиночный разряд

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Финал

Факты 
 Екатерина Макарова впервые за 42 месяца сыграла в финале соревнования ассоциации.
 Каролина Плишкова добилась обоих своих одиночных финалов на турнирах ассоциации на призах в Юго-восточной Азии.

Парный разряд

Факты 
 Пэн Шуай выигрывает свой 1-й титул в сезоне и 13-й за карьеру в туре ассоциации.
 Чжан Шуай выигрывает свой 1-й титул в сезоне и 5-й за карьеру в туре ассоциации.

См. также 
 Открытый чемпионат Паттайи по теннису
 WTA Тур 2014
 Международные турниры WTA

Ссылки 
 Официальный сайт
 Профиль турнира на сайте WTA
 

Таиланд
Теннис
Январь 2014 года
Февраль 2014 года
2014